Esistono più comuni francesi con questo nome

Grandchamp – Alta Marna
Grandchamp – Ardenne
Grandchamp – Sarthe
Grandchamp – Yonne
Grandchamp – Yvelines